La Coupe de La Réunion de football 1957 était la première édition de la compétition et fut remportée par le Bourbon Club.



Huitièmes-de-finale

Quarts-de-finale 

*** Le SS Patriote gagne 3-0 mais le match fut abandonné à la 105 minute par le club de APECA au score de 3-1.

Demi-finale

Finale 

1957
Football en France en 1957
Années 1950 à La Réunion
Histoire du sport à La Réunion